

Geografia

Canada
 Newtonville (Canada)

Stati Uniti d'America
 Newtonville (Indiana)
 Newtonville (Massachusetts)
 Newtonville (New Jersey)
 Newtonville (New York)

Trasporti
 Newtonville (stazione)